Il singolare del torneo di tennis Open de Rennes 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Philipp Petzschner che ha battuto in finale Gilles Müller 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Raemon Sluiter (primo turno)
 Nicolas Devilder (primo turno)

 Alex Bogdanović (primo turno)
 Daniel Köllerer (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Alun Jones (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Rennes 2007